Хувентуд ( — юность, молодёжь):
 Хувентуд ( — остров молодёжи) — второй по величине остров Республики Куба.
 Хувентуд Лас-Пьедрас — уругвайский футбольный клуб.
 Juventud Rebelde — кубинская ежедневная газета.

См. также 
 Жувентуде — название ряда спортивных клубов в португалоязычных странах.